Paprikáš může být:

 Paprikáš (salám) – trvanlivý salám kořeněný paprikou
 Paprikáš (pokrm) – dušené maso ve smetanovo-paprikové omáčce